Вениами́н Алексе́евич Бо́лдырев (1920—1988) — капитан теплохода «Балтийский-63» Амурского речного пароходства Министерства речного флота РСФСР, город Хабаровск. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1920 году в селе Нижне-Тамбовское Хабаровского уезда Приморской области Дальневосточной республики (ныне — село Нижнетамбовское Комсомольского района Хабаровского края). По национальности русский.

Окончив школу-семилетку, поступил во Владивостокский морской техникум, который не окончил из-за начала Великой Отечественной войны — в июле 1941 года он был мобилизован в Красную Армию. Во время службы в армии вступил в ВКП(б).

В августе 1945 года в звании старшего сержанта участвовал в советско-японской войне в составе 255-го отдельного артиллерийско-пулемётного батальона (109-й укреплённый район 35-й армии, 1-й Дальневосточный фронт). За храбрость, проявленную при блокировке вражеского командного пункта коменданта Хутоуского укрепрайона и штурме дзота «Острая», был награждён медалью «За отвагу». Во время войны получил тяжёлое ранение, долго лечился в госпиталях.

После демобилизации В. А. Болдырев решил вернуться в морскую профессию, однако, учитывая полученное ранение, медкомиссия запретила ему работать в море. Тогда он поступил в Амурское речное пароходство, где здоровье позволяло ему работать — ходил по реке Амур помощником, а затем и капитаном танкера «Тырма» . Параллельно с трудовой деятельностью учился в техникуме на заочном отделении, после его окончания был назначен капитаном теплохода «Алтай», который совершал рейсы на линии Благовещенск — Сахалин.расходов дало Амурскому пароходству экономию около 1,5 миллиона рублей.

В 1962 году стал капитаном теплохода «Балтийский-63». На этом посту стал одним из первых амурских капитанов, освоивших путь из Хабаровска в порты Японии, куда он возил лес с Нижнего Амура. Был стал зачинателем смешанного плавания по схеме «река — море» по доставке груза на Сахалин без перевалки. В результате прямых рейсов в порт Москальво на каждой тонне доставляемого груза экономилось по 6 рублей. Это новшество уже к 1969 году за счёт сокращения эксплуатационных расходов дало Амурскому пароходству экономию около 1,5 миллиона рублей.

Путь из Благовещенска и Хабаровска по Амуру (около 2 тысяч километров) и далее 12-часовой переход по морю требовали от экипажа сухогруза перехода на работу по совмещённым профессиям. Его команда сократилась на 5 человек, а производительность труда значительно повысилась, благодаря чему экипаж теплохода досрочно выполнял производственные задания.

По его предложению в навигацию 1969 года амурские суда после небольшого дооборудования стали регулярно совершать международные рейсы в Японию сквозь туманы и сильные штормы в суровых дальневосточных водах. Экипаж теплохода «Балтийский-63», капитаном которого был В. А. Болдырев, внедрил этот смешанный тип плавания и позволил сэкономить государству сотни тысяч рублей.

Будучи капитаном теплохода, В. А. Болдырев усердно занимался своим образованием, без отрыва от производства окончив два заочных отделения речного училища — судоводительское и механическое. Активно участвовал в общественной жизни, был членом ЦК профсоюза рабочих морского и речного транспорта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию речного транспорта, Болдыреву Вениамину Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Проживал в городе Хабаровске. Скончался 12 июня 1988 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (09.08.1958)
 Орден Ленина (09.08.1958)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (12.03.1966)
 медали СССР, в том числе:
 медаль «За отвагу» (31.8.1945)
 медаль «За победу над Японией»
 медаль «За трудовую доблесть» (08.02.1954)

Примечания

Литература 
 Баранов П. Звёзды рабочей славы. — Хабаровск, 1972.

Ссылки 
 
 БОЛДЫРЕВ Вениамин Алексеевич. Интернет-проект «Живые имена»

Старшие сержанты (СССР)
Члены КПСС
Профсоюзные деятели СССР
Капитаны дальнего плавания
Моряки СССР